, footballeur polonais
 , actrice, mannequin et chanteuse polonaise